Hawthornden steht für:

 ein Schloss in Schottland, siehe Hawthornden Castle
 ein Literaturpreis, siehe Hawthornden-Preis
 eine Apfelsorte, siehe Apfel von Hawthornden

Hawthornden ist der Familienname folgender Personen: 
 William Drummond of Hawthornden